La coupe latine de rink hockey 2020 aurait dû être la  de ladite compétition organisée par le Comité européen de rink hockey. Il était prévu qu'elle oppose quatre pays à savoir l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal dans la catégorie des moins de 23 ans. L'édition 2020 devait avoir lieu en Espagne, du  au  au cours de laquelle la sélection espagnole, tenante du titre avec sa victoire en 2018 en France, devait défendre son titre à domicile. 

Mais en raison de la Pandémie de Covid-19 sévissant en Europe, l'édition est officiellement annulée le 
.

Annexes

Références 

2020
Rink hockey 2020
Événement sportif annulé en raison de la pandémie de Covid-19
Rink hockey en 2020
Sport en Espagne en 2020
Sport en avril 2020